Die Virginia Slims of Arizona 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 9. bis 15. März 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)